Павел Владимирович Куликов (14 января 1992, Нижнекамск) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник нижнекамского хоккея. В настоящее время является игроком екатеринбургского «Автомобилиста», выступающего в КХЛ.

Карьера 
Павел Куликов начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в составе нижнекамского клуба Молодёжной хоккейной лиги «Реактор». В своём дебютном сезоне Павел провёл на площадке 31 матч, набрав 9 (2+7) очков, однако уже в следующем сезоне он првзошёл своё достижение более чем в два раза, набрав 22 (7+15) очка в 30 матчах. Сезон 2011/12 Куликов также начал в составе «Реактора», а 2 ноября 2011 года в домашнем матче против астанинского «Барыса», который завершился поражением «Нефтехимика» со счётом 3:5 он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, проведя на площадке чуть больше четырёх минут. Больше за «Нефтехимик» в том сезоне Павел не играл.

Первую шайбу в КХЛ забросил в следующем сезоне, 24 сентября 2012 года в ворота магнитогорского «Металлурга». Матч закончился поражением нижнекамцев со счётом 2:7.

Международная 
В составе сборной России Павел Куликов принимал участие в юниорском чемпионате мира 2010 года, на котором россияне стали лишь четвёртыми, а также молодёжном первенстве мира 2012 года, где он вместе с командой завоевал серебряные награды. На этих турнирах на счету Павла 3 (1+2) очка в 14 проведённых матчах.

Достижения 
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2012.
 Бронзовый призёр 2009 World Junior A Challenge 
 Серебряный призёр Мемориала Ивана Глинки 2009
 Обладатель Кубка вызова МХЛ 2013

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на sports.ru

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Реактор»
Игроки ХК «Нефтехимик»‏
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Автомобилист»